Mistrovství světa ve florbale mužů 2002 bylo 4. ročníkem mistrovství světa mužů. Konalo se ve Finsku ve městě Helsinki od 18. do 25. května 2002.

Jako na všech předchozích mistrovstvích světa mužů, zvítězilo počtvrté Švédsko.

Český tým skončil na čtvrtém místě. V základní části poprvé v historii porazil Finy.

Rozdělení 
Každá skupina měla 4 týmy.
 Divize A 1.–8. místo: skupina A, skupina B
 Divize B 9.–24. místo: skupina A, skupina B, skupina C, skupina D

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

Skupina 5.–9. místo 
Vítězové hrají o 5. místo, poražení o 7. místo.

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Přestože skončilo Německo v Divizi A poslední, nesestupovalo, protože na příštím mistrovství se počet týmů zvýšil na 10.

All Star tým 
Brankář:  Mårten Blixt
Obránci:  Jari-Pekka Lehtonen,  Henrik Qvist
Útočníci:  Jaakko Hintikka,  Johan Andersson,  Martin Olofsson

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2002
Florbal ve Finsku
Sportovní události v Helsinkách
Sport ve Finsku v roce 2002